Siebenstern steht für:

 Siebenstern (Trientalis europaea), eine Pflanzenart aus der Familie der Myrsinengewächse
 Siebenstern (Bad Driburg), Walddorf in Nordrhein-Westfalen, vormals Elberingshausen
 Der Siebenstern, Zeitschrift des Fichtelgebirgsvereins
 Bevenser Siebenstern, ein in Bad Bevensen bekannter gedrechselter Siebenarmiger Leuchter (Kirche)
 Siebenstern-Taschenbuch-Verlag, Verlag in Hamburg
 GTB Siebenstern, Gütersloher Taschenbücher
 Heptagramm, geometrische Figur eines regelmäßigen siebenzackigen Sterns
 das Markenzeichen einer Glashütte im Fürstbistum Paderborn, siehe Dringenberg
 das Abzeichen des Deutschen Druiden-Ordens VAOD, siehe International Grand Lodge of Druidism
 den Ausgangspunkt der Chaldäischen Reihe, wonach die Wochentage je einem Planeten zugeordnet werden, siehe Planetenstunde

Siehe auch:
 Siebensternviertel
 Siebengestirn